José Castillo ou José del Castillo pode  se referir a:
 José Castillo Chávez - guerrilheiro boliviano.
 José Castillo Farreras - filósofo mexicano.
 José del Castillo - futebolista peruano.
 José del Castillo - pintor espanhol.
 José del Castillo Sáez de Tejada - militar espanhol.

Desambiguações de antropônimos